Ram Navami (IAST Rāma-navamī) (Devanāgarī: राम नवमी) è una festa Hindu, che celebra la nascita di Rama, figlio del re Dasharatha di Ayodhya, e figura divina dell'Induismo.

Il giorno anche conosciuto come Sri Rama Navami, nono giorno del mese Chaitra dell'anno lunare Indù in 'Shukla paksha' o fasi lunari, così chiamato Chaitra Masa Suklapaksha Navami e segna la fine delle celebrazioni del nono giorno.

Altri progetti 

Festività induiste